Németország
Heidenau, település Alsó-Szászországban
Heidenau, település Szászországban